Den Rosenball findet man in:

 Rosenball (München)
 Rosenball (Wien)
 Rosenball (Klagenfurt)
 Rosenball (Monaco)